Dodgion ist der Familienname folgender Personen:

Dottie Dodgion (1929–2021), US-amerikanische Jazzsängerin und Schlagzeugerin
Jerry Dodgion (1932–2023), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist